Paul Percy Harris (1868-1947) – avvocato statunitense
 Paul Harris (n. 1986) – cestista statunitense
 Paul Harris (1917-1985) – attore statunitense
 Paul Harris (n. 1945) – sassofonista, polistrumentista e compositore statunitense